Топальское — деревня в Максатихинском районе Тверской области. Входит в состав Малышевского сельского поселения.

География 
Расположена на берегу реки Молога в 25 км на северо-восток от центра поселения посёлка Малышево и в 24 км на север от районного центра посёлка Максатиха.

История 
В 1833 году в селе была построена каменная Троицкая церковь с 3 престолами, метрические книги с 1781 года.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Столповской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Раевского сельсовета Максатихинского района Бежецкого округа  Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Труженицкого сельского округа, с 2005 года — в составе Труженицкого сельского поселения, с 2014 года — в составе Малышевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Максатихинского района